El término Forgotten puede hacer referencia a:

 Forgotten, película de 1911 protagonizada por Julia Swayne Gordon.
 Forgotten, película surcoreana de 2017 de misterio.
 Forgotten Sunrise, banda estoniana de rock formada en 1992.
 Forgotten Silver, falso documental de 1995.
 Forgotten Tomb, banda italiana de black/doom fundada en 1999.
 Forgotten Tales, banda canadiense de power metal formada en 1999.
 Forgotten Realms: Demon Stone, videojuego lanzado en 2004.
 Forgotten Realms, universo de ficción que constituye un escenario de campaña para el juego de rol Dungeons & Drago.
 Hybrid Theory, álbum de la banda estadounidense Linkin Park.